Чемпионат мира по рэндзю — соревнование игроков в рэндзю, проводящееся раз в два года, организуемое RIF. Проводится с 1989 года. Действующим победителем является китайский игрок Цао Дун.

Возникновение 
Идея проведения чемпионата мира обсуждалась на первой встрече RIF в 1988 году, тогда ещё представителями трёх стран, СССР, Швеции и Японии.

Было решено провести первый чемпионат мира в 1989 году в Киото. С тех пор турнир проводится с регулярностью раз в два года, по нечётным годам.

Система проведения турнира 
Турнир состоит из трёх частей. Сначала проходит квалификация, иначе называемая QT, это турнир по швейцарской системе в 7 туров. Победители этого турнира совместно с рядом участников, прошедших национальные отборы, всего 12 человек, формируют финальную часть, так называемый AT. AT - круговой турнир в один круг, в котором и определяется победитель и призёры чемпионата. Параллельно с AT идёт открытый турнир, так называемый BT, со свободным допуском.

Правила попадания в QT и AT 
У каждой страны, являющейся членом RIF, есть право выставить трёх спортсменов (так называемые национальные места) для участия в QT и AT. Количество мест, предоставляемых в AT данной стране, равно количеству спортсменов, представляющих эту страну, занявших 1-7 места в AT предыдущего цикла, остальные национальные места дают право на участие в QT. Также в AT имеет право участвовать без отбора победитель предыдущего AT, то есть действующий чемпион мира. Страны, не являющиеся членами RIF, располагают одним национальным местом.

Кроме национальных мест, есть также и персональные места в QT. Ими обладают: участники предыдущего AT вне зависимости от занятого места; игроки, попадающие на момент очередного пересчёта международного рейтинга RIF в топ-20; победители и призёры предыдущего BT.

Победители и призёры

Примечания

Ссылки 
 Итоги ЧМ 1989
 Итоги ЧМ 1991
 Итоги ЧМ 1993
 Итоги ЧМ 1995
 Итоги ЧМ 1997
 Итоги ЧМ 1999
 Итоги ЧМ 2001
 Итоги ЧМ 2003
 Итоги ЧМ 2005
 Итоги ЧМ 2007
 Итоги ЧМ 2009
 Итоги ЧМ 2011

рэндзю
Турниры по рэндзю